Naupliosz, Poszeidón és Amümóné fia, az Argoliszi-öböl partján fekvő Nauplia város névadója
 Naupliosz, euboiai király, Palamédész apja

Lásd még
 9712 Nauplius kisbolygó